Los Laureles (span. für Die Lorbeeren) ist ein populäres mexikanisches Ranchera-Lied aus der Feder von José López.

Versionen 
Das Lied wurde von diversen Künstlern aufgenommen und fand durch die Versionen von Lola Beltrán, Antonio Aguilar und Miguel Aceves Mejía auch Eingang in den Film.

Internationale Bekanntheit erlangte das Lied durch die Aufnahme von Linda Ronstadt und der Veröffentlichung auf ihrem Album Canciones de mi Padre.

Text

Einzelnachweise 

Musik (Mexiko)
Lied